Плаксины — дворянский род, потомство Трофима Лукьяновича Плаксина, войскового товарища (1782).

Определением Правительствующего Сената от 13 мая 1852 года утверждено постановление Черниговского дворянского депутатского собрания от 24 октября 1832 года о внесении во вторую часть дворянской родословной книги войскового товарища Стародубовского полка Трофима Плаксина, по праву, приобретённому им с производством на действительной службе в указанный чин в 1782 году. Определениями Правительствующего Сената от 12 октября 1854 года, 26 февраля 1857 года и 13 декабря 1867 года к роду Трофима Плаксина сопричислены: Семён Трофимович Плаксин, его сыновья Даниил Семёнович и Иван Семёнович и внуки Александр Данилович, Анна Даниловна, Прасковья Даниловна и Сергей Иванович.

Описание герба 
В чёрном щите накрест два серебряных копья остриями вверх, с наложенным на них золотым мечем острием вверх, сопровождаемые по бокам щита двумя золотыми шестиконечными звездами. Над мечом золотой полумесяц вниз.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: рука в золотых латах держит меч. Намет: чёрный с золотом. Герб Плаксина внесен в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 56.

Литература 
 Гербовое дело Плаксиных Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Черниговской губ. 1869 г. РГИА, ф.1343, оп.27, д.3263
 Малороссийский гербовник, с. 134

Казацкая старшина